Vinăria Sălcuța a fost fondată în anul 1995 de către Eugen Pîslaru. Este situată în satul Sălcuța, raionul Căușeni, în zona de sud-est a Moldovei.

Podgoriile vinăriei sunt amplasate în Tănătari, Sălcuța și Ucrainca, pe o suprafață totală de 450 de hectare. Atelierul de prelucrare și depozitare a materialelor vitivinicole este destinat pentru 10 000 de tone de struguri pe sezon. Capacitatea de depozitare a vinului este de aproximativ 10 milioane de litri.

Sălcuța